Vorgrimler ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Vorgrimler (1929–2014), deutscher katholischer Theologe und Autor
 Ludwig Vorgrimler (1912–1983), deutscher Waffeningenieur